Maria Cecília Mauricio da Rocha (Antônio Dias, 1903 — Belo Horizonte, 14 de novembro de 2001) foi uma escritora e poeta brasileira.

Carreira
Na Academia Mineira de Letras, presidida por Vivaldi W. Moreira, em 1990 autografou o livro Miguel Mauricio: mestre, empreendedor, amigo.

Dentre suas obras destaca-se Josefa e Sua Gente, de 1987. No Suplemento Literário de Minas Gerais, número 1087, de 17 de outubro de 1987, a escritora Maria José de Queiroz fez uma resenha de Josefa e sua Gente.

Em 1992, publicou o primeiro volume de uma trilogia, A Travessia e a Margem: Memórias de Infância, com ilustrações de Jarbas Juarez. Lançou Canção à Vida em 1998, com Recordações - Poemas e Contos, também ilustrado por Jarbas Juarez, completando a trilogia.

Sua última publicação foi em 2000, Lembranças de Minha Avós.

Poetas de Minas Gerais
Naturais de Antônio Dias